Grant High School puede referirse:
 Australia
 Grant High School (Mount Gambier), South Australia

 Estados Unidos (en español como Escuela Preparatoria Grant)
Escuela Preparatoria Grant (Los Ángeles)
Grant Community High School en Fox Lake (Illinois)
Grant County High School en Dry Ridge (Kentucky)
Grant High School (Dry Prong, Luisiana), in Dry Prong (Luisiana)
Grant High School (Portland, Oregón)
Grant Union High School (John Day, Oregón)
Grant Union High School (Sacramento, California)
U. S. Grant High School (Oklahoma) - Oklahoma City
Ulysses S. Grant High School (Silver Hills, California)